2632 км, 2632-й киломе́тр — топоним в пост-СССР России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 2632 км — пассажирская платформа, Армянская железная дорога (Армения). Код 565211.
 2632 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Казахстан). Код 826046.